Конхоида кривой ( — раковина) — плоская кривая, получающаяся при увеличении или уменьшении радиус-вектора каждой точки данной плоской кривой на постоянную величину.

Для вычерчивания конхоиды служит прибор конхоидограф.

Примеры 
 Конхоида прямой — конхоида Никомеда,
 Конхоида окружности с центром на окружности — улитка Паскаля.

Кривые